Grandchamp (Ardennes)
 Grandchamp (Haute-Marne)
 Grandchamp (Sarthe)
 Grandchamp (Yonne)
 Grandchamp (Yvelines)
ook:
Grandchamp-le-Château,  Calvados
Grand-Champ,  Morbihan
Grandchamps-des-Fontaines,  Loire-Atlantique

gemeenten met de naam Grand-Camp (doorverwijspagina)